MXI steht für:
 Mati Airport (IATA-Code), Flughafen von Mati City, Insel Mindanao, Philippinen

mxi steht für:
 Mozarabische Sprache (ISO-639-3-Code), Gruppe von iberoromanischen Dialekten

Abkürzung